Die Energis Open 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Juli 2001 in Amsterdam stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stuttgart der Mercedes Cup und in Umag die Croatia Open gespielt. Ersterer gehörte zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Amsterdam und Umag nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Schwede Magnus Gustafsson, der in diesem Jahr als Sechster der Setzliste im Halbfinale gegen Younes El Aynaoui ausschied. El Aynaoui verlor anschließend im Finale gegen den spanischen Setzlistenzweiten Àlex Corretja in fünf Sätzen. Corretja gewann den ersten Titel der Saison sowie den 15. Titel seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Sergio Roitman und Andrés Schneiter, traten beide nicht erneut an.  Die topgesetzten Lokalmatadoren Paul Haarhuis und Sjeng Schalken wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen das Turnier. Im Finale schlugen sie die Wilcard-Inhaber Àlex Corretja (Sieger im Einzel) und Luis Lobo.  Sie feierten ihren fünften gemeinsamen Titel. Für Haarhuis war es der 53. und vorletzte Titel und für Schalken der 6. und letzte Titel der Karriere. Schalken hatte schon 1995 und 1999 das Turnier gewonnen, während Haarhuis nach 1992, 1993, 1998 und 1999 bereits den fünften Titel beim Turnier gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Amsterdam